Шанчы () — село в Чаа-Хольского кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт сумона Шанчы. Население 380 человек (2007), 341 (2014).

История

География 
К селу административно относятся местечки (населённые пункты без статуса поселения): м. Арга-Чарык, м. Белдир-Даг, м. Биче-Хаа-Хаан, м. Даштыг-Тей, м. Идик-Аскан, м. Идик-Хончу, м. Изиг-Кара, м. Канмыылдыг, м. Кара-Хову, м. Кок-Тей, м. Кужурлуг-Буък, м. Мээс-Чарык, м. Сарыг-Булун, м. Суг-Бажы, м. Суглуг-Адыр, м. Суглуг-Ой, м. Танмалык, м. Улуг-Одек, м. Улуг-Хаа-Хаан, м. Хемчик-кыдыы, м. Чаъс-Суу, м. Чинге-Хову, м. Шанчы-Аксы, м. Шунмек, м. Ыртаакы
 Уличная сеть
ул. Даваа-Самбуу Сат, ул. Калбак Ховалыг, ул. Сотпа Довут-оол, ул. Тулуш Шактаржап, ул. Чанчынмаа Тюлюш.

 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра Чаа-Холь: 28 км.

столицы республики Кызыл: 171 км.
 Ближайшие населенные пункты
Булун-Терек 25 км, Ийме 25 км, Чаа-Холь 27 км, Ак-Дуруг 28 км
 климат
Сумон, как и весь Чаа-Хольский кожуун, приравнен к районам Крайнего Севера.

Население

Инфраструктура 
 образование
МБОУ ООШ с. Шанчы (улица Даваа-самбуу Сат, 15)
 сельское хозяйство

Разведение овец и коз: СХК ИЗИГ-КАРА, СХК «ЭРТИНЕЛИГ»
 культура
Мду Сельский клуб сельского поселения Сумон (улица Калбак, 5)
 административная деятельность
Администрация села Шанчы

Администрация сумона Шанчы

Транспорт 
Автодорога местного значения.

Ссылки 
 Шанчы на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты  Чаа-Хольского кожууна